Joseph-Célestin Nadon (1899-1953), homme politique canadien.
 Guy Nadon (1934-2016), batteur et percussionniste québécois.
 Marc Nadon (1949-), juge canadien.
 Guy Nadon (1952-), acteur québécois.
 Jean-Claude Nadon (1964-), footballeur français.
 Marc-Antoine Nadon (1994-), coureur cycliste canadien.

Voir aussi 

 Amélie Goulet-Nadon (1983-), patineuse de vitesse canadienne.
 Arnaud Gascon-Nadon (1988-), joueur de football américain québécois.